Another Day in Paradise peut désigner :

Cinéma 

 Another Day in Paradise, un film de Larry Clark ;
 Another Day in Paradise, un documentaire de Deborah Dickson.

Littérature 

 Another Day in Paradise, un roman d'Eddie Little sorti en 1997 ;
 Another Day in Paradise, un livre de Jim Toomey sorti en 2001.

Musique

Album 

 Another Day in Paradise, un album de Strung Out sorti en 1994 ;
 Just Another Day in Paradise, un album de Bertie Higgins sortie en 2002.

Chanson 

 Another Day in Paradise, un single de Phil Collins sorti en 1989 ;
 Just Another Day in Paradise, une chanson de Bertie Higgins sortie en 2002 ;
 Just Another Day in Paradise, une chanson de Phil Vassar sortie en 2002.

Voir aussi